Klikawa steht für:

 Klikawa (Ort), Ort in Puławy, Powiat Puławski, Woiwodschaft Lublin, Polen
 Klikawa, anderer Name für Bystra (Metuje), Fluss im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen